Кале Джуш () или Калджуш () — типичный персидский аш, который включает мясо (по желанию), курут, зелёную чечевицу, белую свеклу (собранную с гор) и нут.

Ингредиенты 
 Обжаренное мясо
 Половина чашки нута
 От 1 стакана пшеничной заливки
 Зелёная чечевица в полчашки
 Две горсти белой свёклы
 3 столовые ложки кресс-масла
 2 стакана курута

Готовка 
Нут и пшеничную заливку оставляют вариться в кастрюле. Положить зелёную чечевицу рядом с кулинарией, после всего приготовить, положить в говядину и поджарить мясо. Варить 10-15 минут. Материал хорошо приготовлен, измельчённый курут выливают в кипящую кастрюлю и варят до достижения консистенции заварного крема. Масло растапливается при нагревании пищи и затем подаётся.

См. также 
 Список супов
 Иранская кухня
 Келекоч

Примечания

Ссылки 
 Kələkoş 

Иранская кухня